Kup – wieś w województwie opolskim
 Kup – dawna gromada
 Kup – Transformer
 Kup (Węgry)